Stukely, canton au Québec (Canada).
 Lac Stukely, lac de la province de Québec (Canada).
 Stukely, ancienne municipalité du Québec, maintenant fusionnée à Eastman.
 Stukely-Sud, municipalité de la province de Québec (Canada).
 Barrage Stukely, Barrage à la tête du Lac Stukely.
 Décharge du Lac Stukely, cours d'eau du Québec (Canada).